Кировский — микрорайон в Перми.

География 
Микрорайон расположен в Кировском районе в правобережной части Перми к северу от железнодорожной линии до речки Заборная. Составляет южную часть более крупного микрорайона Налимиха.

История 
Поселок Кирова возник в 1929—1930-х годах. В 1933 году в поселке была построена школа (ныне средняя школа № 71). В 1941 году вместе с Закамском вся окружающая местность вошла в состав Перми.

Транспортное сообщение 
 Автобусы маршрутов: 15, 20, 60, 65
 Железнодорожная станция Курья и остановка пригородных поездов Промучасток.

Социальная сфера 
На территории микрорайона находятся:
 Средняя школа № 71

Улицы 
Основная улица микрорайона: Вольская

Достопримечательности 
Бюст героя Советского союза Ивана Лядова, декоративный паровозик на станции Курья.

Примечания 

Микрорайоны Перми